La Coppa Italia di pallavolo femminile 2001-2002 è stata la 24ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 13 ottobre 2001 al 24 febbraio 2002. Alla competizione hanno partecipato 12 squadre e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Volley Modena.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2001
Pallavolo nel 2002
 2001-2002